Castelnovo est le nom de plusieurs communes en Italie :

 Castelnovo Bariano (province de Rovigo)
 Castelnovo del Friuli (province de Pordenone)
 Castelnovo di Sotto (province de Reggio d'Émilie)
 Castelnovo ne' Monti (province de Reggio d'Émilie)